Muskat har flere betydninger:

 Muskat er et andet navn for Omans hovedstad Muscat.
 Muskat er en nød. Se Muskatnød.
 Muscat er en vindruesort.